Ceaikîne (în ) este localitatea de reședință a comunei Ceaikîne din raionul Djankoi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, nu exista o limbă vorbită de majoritatea populației, aceasta fiind compusă din vorbitori de rusă (%), tătară crimeeană (%), ucraineană (%) și belarusă (%).

Note 

Ceaikiîne, Ceaikiîne
Ceaikiîne, Ceaikiîne, Djankoi
Ceaikiîne, Ceaikiîne, Djankoi, Crimeea